Поль Франсуа де Галлуччо, маркиз де Лопиталь (де Л’Опиталь; ; ) — французский дипломат и военачальник итальянского происхождения, посол Франции в Российской империи в годы Семилетней войны, автор мемуаров о России.

Биография 
Родился в 1690-х годах. Происходил из старинного неаполитанского дворянского рода Галуччо. В 1712 году поступил во французскую армию и дослужился до лагерного маршала (бригадира) к 1739 году, когда был назначен французским послом в Неаполе и пробыл на этой должности более шести лет. Вернувшись в 1746 году обратно во Францию он был произведён в генерал-лейтенанты и уже в том же году возглавлял противодействие британскому рейду на портовый город Лорьян.

В 1757 году маркиз де Лопиталь был назначен послом в Россию. По словам Казимира Валишевского, в то время это был уже пожилой (Лопиталю было за 60), страдающий подагрой генерал, медлительный и неловкий дипломат, привыкший к роскошной жизни и старавшийся не ударить в этом отношении в грязь лицом на фоне не менее роскошного двора Елизаветы Петровны.

На посту посла Лопиталь сразу же сблизился с «большим двором» императрицы Елизаветы и рассорился с «малым (молодым) двором» наследника, будущего императора Петра III, и его супруги Екатерины, которую описывал в своих депешах в Париж как «совершенно распущенную». Екатерина платила ему таким же отношением, однако ещё до её восшествия на престол, Лопиталь в 1760 году был отозван во Францию.

Посольство Лопиталя пришлось на время, когда Франция и Россия были союзниками в войне против Пруссии, поэтому он играл весьма важную роль при русском дворе, а его деятельность была отражена во многих документах, мемуарах современников, а в дальнейшем и в работах историков и художественных произведениях.

Представленный в статье прижизненный (исполненный с натуры) портрет Лопиталя был создан художником Луи Жаном-Франсуа Лагрене и хранится в коллекции Государственной Третьяковской галереи в Москве.

Литература 
 Валишевский, Казимир Феликсович. Дочь Петра Великого : [в 2 кн.] /Москва : РИПОЛ классик, 2005 (Нижний Новгород : ГИПП Нижполиграф). - 21 см. - (Происхождение современной России; IX).; ISBN 5-7905-3121-0
 Соротокина, Нина Матвеевна. Канцлер: [роман : 16+] / Москва : Вече, 2013. - 412, [1] с., портр.; 21 см. - (Серия исторических романов).; ISBN 978-5-4444-0793-6

Послы Франции в России